

Codici 
 YPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prince Albert (Saskatchewan) (Canada)

Mitologia 
 Ypa – Leggendaria Regina-sacerdotessa celtica(?) delle terre del Canavese, che fece prosciugare il grande lago che occupava l'odierna piana interna all'Anfiteatro morenico d'Ivrea